Суперкубок Англії з футболу 2008 — 86-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка попереднього сезону. 10 серпня 2008 року на стадіоні «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися володар кубка «Портсмут» і чемпіон «Манчестер Юнайтед».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2008
2008 у футболі
Серпень 2008
2008 в англійському спорті